Naufrage, perte partielle ou totale d'un navire par accident (Liste de naufrages)
 Naufrage, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada).
 Naufrage, roman américain écrit par Michael A. Stackpole situé dans l'univers étendu de Star Wars et publié en 2000.
 Naufrages, œuvre littéraire de Álvar Núñez Cabeza de Vaca